Hōrin-ji (Awa)
 Hōrin-ji (Harima)
 Hōrin-ji (Kyoto)
 Hōrin-ji (Nara)